Cunninghame North steht für:

 Cunninghame North (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Cunninghame North (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus